Esistono più comuni francesi con questo nome

 Santeuil – Eure-et-Loir
 Santeuil – Val-d'Oise